alteratie (muziek), veranderen van een stamtoon met behulp van een kruis of een mol
 alteratie (geologie), natuurlijke processen die de chemische samenstelling van een mineraal veranderen
 alteratie (Nederlandse opstand), omzetting van het bestuur van de katholieken naar de opstandelingen bij het begin van de Tachtigjarige Oorlog
 alteratie (Amsterdam), omwenteling in Amsterdam op 26 mei 1578